Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 410 dans le monde.

Amérique du Nord

Canada 
 
 Route 410 en Terre-Neuve-et-Labrador

États-Unis 
 Interstate 410
 Washington State Route 410

Amérique du Sud

Brésil 
 RS-410

Europe

Allemagne 
 Route fédérale 410

Finlande 
 Route régionale 410

France 
 Autoroute A410
 Route nationale 410
 Dans certains départements existe une route départementale 410

Slovénie 
 Route régionale 410

en:List of highways numbered 410